Новая Зеландия принимала участие в Зимних Олимпийских играх 2006 года в Турине (Италия) в тринадцатый раз за свою историю, но не завоевала ни одной медали. Страну представляли 10 мужчин и 5 женщин, принимавших участие в соревнованиях по бобслею, горнолыжному спорту, кёрлингу, скелетону и сноубордингу.

Бобслей 

Спортсменов - 2

Мужчины

Горнолыжный спорт 

Спортсменов — 3

Мужчины

Женщины

Кёрлинг 

Спортсменов - 5

Мужчины

Состав команды

Групповой этап

Положение команд

Скелетон 

Спортсменов - 2

Мужчины

Женщина

Сноубординг 

Спортсменов - 3

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты
 sports-reference.com 

2006
Страны на зимних Олимпийских играх 2006 года